Ганьє́ () — французьке прізвище.

 Арт Ганьє (; 1896 — 1988) — канадський хокеїст.
 Дейв Ганьє (; 1964) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Сем Ганьє (; 1989) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Сімон Ганьє (; 1980) — канадський хокеїст, лівий нападник.

Див. також 
 Гарньє (прізвище)
Французькі прізвища